Годао 210 ( G210, 210国道 ) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городском округе Баотоу (автономный район Внутренняя Монголия) и заканчивается в городском округе Наньнин (Гуанси-Чжуанский автономный район).

Дорога проходит через провинции Шэньси, Сычуань, Гуйчжоу, город центрального подчинения Чунцин, а также автономные районы Внутренняя Монголия и Гуанси-Чжуанский.

Общая протяженность дороги составляет 3097 км.

Маршрут

См. также 

 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть

Примечания

Ссылки 

Дороги Китая
Транспорт Внутренней Монголии
Транспорт провинции Гуйчжоу
Транспорт провинции Сычуань
Транспорт провинции Шэньси